Соревнования по бегу на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 8—9 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

На чемпионате Европы 2016 года в спринтерских дисциплинах впервые была опробована новая схема проведения соревнований: двенадцать лучших спортсменов летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участники стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определялись другие двенадцать полуфиналистов.

Действующим чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами являлся Сергей Шубенков из России, пропускавший этот турнир в связи с отстранением сборной России от международных соревнований из-за допингового скандала.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2016 года, от предварительных забегов были освобождены 11 легкоатлетов.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышли 20 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 110 метров с барьерами у мужчин состоялся 9 июля 2016 года. В борьбе за золото сошлись Балаж Байи и Димитри Баску. Двумя годами ранее в финале чемпионата Европы они соперничали за бронзу, и тогда всё закончилось дисквалификацией Баску за переход на дорожку венгра. Байи, в свою очередь, не смог вмешаться в распределение медалей из-за этого действия оппонента и остался четвёртым. В Амстердаме обошлось без инцидентов: Балаж сильно провёл вторую половину дистанции и совсем немного проиграл французу. Результат Байи (13,28) стал новым национальным рекордом.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике